Agregacja oznacza proces łączenia części w większą całość.

Ten termin jest stosowany w:
 biologii: agregacja roślinna
 chemii: agregacja cząstek
 ekonomii: proces łączenia wartości mikroekonomicznych w celu uzyskania agregatu
 inżynierii procesowej
 informatyce: agregacja klas w projektowaniu obiektowym, agregacja łączy, agregacja tras w routingu  i zbieranie informacji z zastosowaniem czytnika kanałów (zwanego agregatorem).
 logistyce: agregacja (logistyka)
 medycynie: agregacja płytek krwi, aglutynacja (agregacja) płytek indukowana ristocetyną
 statystyce
 polityce: agregacja preferencji – proces koordynacji interesów
 szkolnictwie francuskim: Agrégation
 wojskowości: agregacja (wojskowość)

Zobacz też 
 agregat
 Agrégation